Watusi peut désigner :

 Watusi, est un bovin domestique de l'Afrique de l'Est.
 Watusi, un film américain réalisé par Kurt Neumann en 1959.
 , est une danse qui fut brièvement à la mode au début des années 1960.